Mistrovství světa v plavání v roce 2005 bylo v pořadí jedenáctým světovým šampionátem v plaveckých sportech. Konalo se ve dnech 16. až 31. července 2005 v kanadském Montrealu. Účastnilo se jej 1784 plavců, kteří si rozdělili 61 zemí. Nejúspěšnější zemí v medailovém pořadí se staly Spojené státy americké.

Medailové pořadí 

 v závodě na 100 m volným způsobem žen byly uděleny dvě stříbrné a žádná bronzová medaile.
 v závodě na 200 m volným způsobem žen byly uděleny dvě bronzové medaile.

Plavání muži

Volný způsob

50 m volný způsob 
Finále 30. července

 Roland Schoeman (JAR ) zlepšil rekord mistrovství světa, který držel Alexandr Popov ( RUS ) dosud 21,92

100 m volný způsob 
Finále 28. července

 Magnini (ITA) zlepšil rekord mistrovství (dosud Anthony Ervin USA 48,33).

200 m volný způsob 
Finále 26. července

400 m volný způsob 
Finále 24. července

800 m volný způsob 
Finále 27. července

 Hackett (AUS) zlepšil světový rekord i rekord mistrovství, které dosud držel Ian Thorpe AUS časem 7:39,16.

1500 m volný způsob 
Finále 31. července

Motýlek

50 m motýlek 
Finále 25. července

 Schoeman zlepšil světový rekord (dosud Ian Crocker USA 23,30) v semifinále (23,01) i finále. Dosavadní rekord šampionátu držel Matthew Welsh (AUS) časem 23,43.

100 m motýlek 
Finále 30. července

 Crocker (USA) překonal vlastní světový rekord (dosud 50,76) i vlastní rekord mistrovství světa (50,98).

200 m motýlek 
Finále 27. července

Znak

50 m znak 
Finále 31. července

100 m znak 
Finále 26. července

200 m znak 
Finále 29. července

 Peirsol (USA) překonal vlastní světový rekord (dosud 1:54,74), držel i dosavadní rekord mistrovství (1:55,82).

Prsa

50 m prsa 
Finále 27. července

100 m prsa 
Finále 25. července

200 m prsa 
Finále 29. července

Polohový závod

200 m polohový závod 
Finále 28. července

400 m polohový závod 
Finále 31. července

Štafeta

Štafeta 4 x 100 m volný způsob 
Finále 24. července

Štafeta 4 x 200 m volný způsob 
Finále 29. července

Štafeta 4 x 100 m polohový závod 
Finále 31. července

 Štafety Slovinska a Nového Zélandu byly pro chybnou předávku diskvalifikovány

Dálkové plavání

5 kilometrů 
17. července

10 kilometrů 
20. července

25 kilometrů 
23. července

Plavání ženy

Volný způsob

50 m volný způsob 
Finále 31. července

100 m volný způsob 
Finále 29. července

200 m volný způsob 
Finále 27. července

400 m volný způsob 
Finále 24. července

800 m volný způsob 
Finále 30. července

1500 m volný způsob 
Finále 26. července

Motýlek

50 m motýlek 
Finále 30. července

100 m motýlek 
Finále 25. července

 Schipperová překonala dosavadní rekord mistrovství, který držela Jenny Thompsonová (USA) časem 57,96, celkem třikrát – v rozplavbě (57,91), v semifinále (57,75) a finále

200 m motýlek 
Finále 28. července

 Jędrzejczaková překonala vlastní světový rekord (dosud 2:05,78) i rekord šampionátu, který dosud držela Petria Thomasová z Austrálie časem 2:06,73.

Znak

50 m znak 
Finále 28. července

 Chang Gao vytvořila v semifinále časem 28,31 nový rekord mistrovství světa (dosud Nina Schiwanewskaja Španělsko 28,48).

100 m znak 
Finále 26. července

200 m znak 
Finále 30. července

Prsa

50 m prsa 
Finále 31. července

 Edminstoneová vytvořila světový rekord (dosud Zoe Bakerová Velká Británie 30,57).

100 m prsa 
Finále 26. července

 v semifinále zlepšila Hardyová časem 1:06,20 světový rekord i rekord mistrovství, které dosud držela Jonesová časem 1:06,37.

200 m prsa 
Finále 29. července

 Leisel Jonesová zlepšila světový rekord

Polohový závod

200 m polohový závod 
Finále 25. července

 Katie Hoffová zlepšila rekord mistrovství, který držela Jana Kločkovová (UKR) dosud 2:10,75.

400 m polohový závod 
Finále 31. července

 Katie Hoffová zlepšila rekord mistrovství, který držela Petra Schneiderová (DDR) dosud 4:36,10

Štafeta

Štafeta 4 x 100 m volný způsob 
Finále 24. července

 štafeta Austrálie zlepšila rekord mistrovství, který držela štěfeta Číny časem 3:37,91

Štafeta 4 x 200 m volný způsob 
Finále 28. července

 štafeta USA zlepšila vlastní rekord mistrovství - dosud 7:55,70

Štafeta 4 x 100 m polohový závod 
Finále 30. července

 štafeta Austrálie překonala rekord mistrovství, který držela štafeta Číny časem 3:39,89.

Dálkové plavání

5 kilometrů 
17. července

10 kilometrů 
20. července

25 kilometrů 
23. července

Synchronizované plavání

Sólo 
Finále 21. července

Dvojice 
Finále 22. července

Týmy 
Finále 22. července

Skoky muži

1 metr 
Finále 21. července

3 metry 
Finále 19. července

10 metrů 
Finále 23. července

Synchronní skoky 3 metry 
Finále 17. července

Synchronní skoky 10 metrů 
Finále 24. července

Skoky ženy

1 metr 
Finále 18. července

3 metry 
Finále 22. července

10 metrů 
Finále 20. července

Synchronní skoky 3 metry 
Finále 24. července

Synchronní skoky 10 metrů 
Finále 17. července

Vodní pólo muži 

 Finále
 SCG – HUN 8:7
 Utkání o 3. místo
 GRE – CRO 11:10 po prodl.
 Utkání o 5. místo
 ESP – ROM 8:7
 Utkání o 7. místo
 RUS – ITA 7:6

Vodní pólo ženy 

 Finále
 HUN – USA 10:7
 Utkání o 3. místo
 CAN – RUS 8:3
 Utkání o 5. místo
 GRE – AUS 10:8 po prodl.
 Utkání o 7. místo
 ITA – GER 12:8

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

2005
Plavání v roce 2005
Sport v Kanadě v roce 2005
Plavání v Kanadě
Sportovní události v Montréalu